Pappert ist der Familienname von: 

 Christine Pappert (* 1970), deutsche Schauspielerin
 Michael Pappert (* 1957), deutscher Basketballspieler
 Robert Pappert (1930–2010), deutscher Komponist

Pappert ist der Name von Unternehmen:
 Bäckerei Pappert in Poppenhausen (Wasserkuppe), Hessen

Siehe auch:
 Papert